Солтанов — русская фамилия. Известные носители:
 Солтанов, Алан Владимирович (род. 1991) — российский футболист.
 Солтанов, Бахтияр Ислам оглы (род. 1989) — азербайджанский футболист.
 Солтанов, Павел Алексеевич (1839—1915) — заведующий эмеритальной кассой военно-сухопутного ведомства, член Военного совета Российской империи, генерал от артиллерии.